Вуэльта Испании 2017 () — 72-я гонка испанского гран-тура, который пройдёт по территории Франции, Андорры и Испании. Гонка стартует 19 августа во французском Ниме, а финиширует 10 сентября в Мадриде. 

Это всего лишь третий раз, когда Вуэльта стартует за пределами Испании после Лиссабона в 1997 году и Ассена в 2009-м. За 21 этап в течение 23 дней гонщики преодолеют дистанцию в 3315,4 км.

Официальная презентация маршрута состоялась 12 января 2017 года в Мадриде.

Описание 

Гонка начнётся как и предыдущие годы с командной разделки на 14 км в Ниме. 2-й и 3-й этапы также пройдут за пределами Испании, соответственно во Франции (Прованс) и Андорре. 

На третьем этапе гонка покинет Францию, а участникам предстоит преодолеть первые горы на пути к финишу в Андорра-ла-Велья.

Первый горный финиш ждёт гонщиков на 5 этапе в Алькосебре на вершине Ermita de Santa Lucia. Королевским бесспорно является 20 этап с горным финишем на Англиру. Всего же запланировано 9 горных финишей. Закончится гонка как обычно спринтерским этапом в Мадриде.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд мирового тура. Также организаторами были предоставлены 4 специальных приглашения (уайлд-кард) для профессиональных континентальных команд. Всего на старт выйдет 198 гонщиков.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Этап 9

Этап 10

Этап 11

Этап 12

Этап 13

Этап 14

Этап 15

Этап 16

Этап 17

Этап 18

Этап 19

Этап 20

Этап 21

Лидеры классификаций

Итоговые классификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт гран-тура и гонки 2017 года

Спорт в Испании в 2017 году
Спорт в Андорре в 2017 году
Спорт во Франции в 2017 году
Август 2017 года
Сентябрь 2017 года